Lamirande ou De Lamirande est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Claire de Lamirande (1929-2009), romancière québécoise ;
 Jean-Paul Lamirande (1923-1976), joueur québécois de hockey sur glace ;
 , journaliste canadien.

Patronyme français